Raco bezeichnet:

 eine Gemeinde im Norden Argentiniens, siehe Raco (Argentinien)
 den Familiennamen des argentinischen Pianisten und Musikpädagogen Antonio de Raco